Media
 „Barracuda” – piosenka Stacy Ferguson z filmu Shrek Trzeci
 „The Barracuda” – piosenka zespołu The 5.6.7.8's z albumu Pin Heel Stomp
 „Barracuda” – piosenka zespołu Heart
 „Barracuda” – piosenka Johna Cale'a z albumu Fear
 „Barracuda” – piosenka zespołu Sonic Youth
 „Barracuda” – piosenka zespołu Super Preachers
 Barracuda – film, w którym wystąpił Guillaume Canet
 Barracuda – film, w którym wystąpił Wayne Crawford (film znany też jako Lucifer Project)
 Barracuda – złoczyńca z komiksów Punisher

Technologie
 dysk twardy firmy Seagate Technology
 Barracuda – program (MVC framework dla Javy)
 Barracuda – francuskie okręty podwodne
 Barracuda – eksperymentalna niemiecka torpeda
 Fairey Barracuda – brytyjski samolot morski
 Plymouth Barracuda –  dwudrzwiowy samochód coupe/kabriolet produkowany w latach 1964–1974 przez amerykańską firmę Plymouth, należącą do koncernu Chrysler
 Barracuda Networks – amerykańska firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych i ich optymalizacji, backupu danych, usługach w chmurze

Zoologia
 barrakuda – ryba z rodziny barrakudowatych (Sphyraenidae)

Inne
 Barracuda – koktajl alkoholowy

Zobacz też 
 The Barracudas – brytyjska grupa muzyczna działająca na przełomie lat 70. i 80.